

Persone
 Dario Calimani (1946) – accademico e critico letterario italiano
 Luisa Debiasio Calimani (1939) – architetto e politica italiana
 Simone Calimani (1699-1784) – rabbino e scrittore italiano
 Riccardo Calimani (1946) – scrittore e storico italiano

Altro
 Parco nazionale Călimani – area naturale protetta della Romania